Абастума́ні () — поширений в грузинській мові топонім:

 Абастумані — селище в муніципалітеті Адіґені, Грузія.
 Абастумані — село в муніципалітеті Адіґені, Грузія.
 Абастумані — село в Зугдідському муніципалітеті, Грузія.

Див. також 

 1390 Абастумані — астероїд головного поясу.